Dochia se poate referi la:

 Dochia, sat în județul Neamț, România
 Dochia (revistă), revistă literară feministă înființată în 1896
 Baba Dochia, personaj în mitologia românească
 Stânca Dochia, o stâncă din masivul Ceahlău

Nume de familie 
 Florin Dochia, scriitor român
 Aurelian Dochia, deputat român în legislatura 1990 - 1992

Note